Епархия Джуббе, Сарбы и Джунии () — епархия Маронитской католической церкви с центром в городе Джуния, Ливан. Епархия распространяет свою юрисдикцию на центральную и северную часть провинции Горный Ливан. Собственная епархия маронитского патриарха. В Джунии на горе Харисса находится статуя Пресвятой Девы Марии Ливанской, являющаяся центром паломничества для верующих Маронитской католической церкви.

История 
11 декабря 1959 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу «Orientalis Ecclesiae», которой учредил епархию Сарбы, выделив её из епархии Дамаска (сегодня — Архиепархия Дамаска).

4 августа 1977 года Святой Престол учредил епархию Джунии. 2 мая 1986 года Святой Престол учредил епархию Джуббе.

9 июня 1990 года епархии Джуббе и Джунии были объединены с епархией Батруна.

5 июня 1999 года к епархиям Джуббе и Джунии была присоединена епархия Сарбы и в этот же день епархия Батруна получила церковную автономность. В этот же день епархия Джуббе, Сарбы и Джунии стала собственной епархией маронитского патриарха.

Ординарии епархии

Епископ Сарбы 
 Michael Doumith (11.12.1959 — 25.02.1989).

Епископ Джунии 
 Chucrallah Harb (4.08.1977 — 5.06.1999).

Епископ Джуббе 
 Насрулла Бутрос Сфейр (2.05.1986 — 9.06.1990).

Епископ Джуббе, Сарбы и Батруна 
 Насрулла Бутрос Сфейр (9.06.1990 — 5.06.1999).

Епископ Джуббе, Сарбы и Джунии 
 патриарх Насрулла Бутрос Сфейр (5.06.1999 — 26.02.2011);
 патриарх Бешар Бутрос Раи O.M.M. (15.03.2011 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Bolla Orientalis Ecclesiae, AAS 52 (1960), стр. 745

Ссылки 
 Информация 
 Информация 
 Информация 
 Информация 

Восточнокатолические епархии Ливана
Епархии Маронитской католической церкви